Николай Петрович Литвинов: Литвинов, Николай Петрович (род. 1948) — депутат ГД РФ.
 Литвинов, Николай Петрович (род. 1949) — советский футболист.